Booker T. Washington, polític afroamericà del  dels Estats Units
 Born This Way, àlbum musical de la cantant estatunidenca Lady Gaga
 By the Way, àlbum musical de la banda de rock estatunidenca Red Hot Chili Peppers
 Impost sobre el valor afegit (del seu nom en neerlandès Belasting over de Toegevoegde Waarde), impost indirecte que grava el consum